Johan Vilhelm av Sachsen kan syfta på:

* Johan Vilhelm av Sachsen-Weimar (1530–1573), hertig av Sachsen-Weimar
 Johan Vilhelm av Sachsen-Altenburg (1600–1632), hertig av Sachsen-Altenburg
 Johan Vilhelm av Sachsen-Eisenach (1666–1729), hertig av Sachsen-Eisenach 
 Johan Vilhelm av Sachsen-Jena (1675–1690), hertig av Sachsen-Jena
 Johan Vilhelm av Sachsen-Gotha-Altenburg (1677–1707), prins av Sachsen-Gotha-Altenburg
 Johan Vilhelm av Sachsen-Coburg-Saalfeld (1726–1745), prins av Sachsen-Coburg-Saalfeld